Чемпіонат світу з водних видів спорту 2005 — 11-й чемпіонат світу з водних видів спорту під егідою ФІНА пройшов у канадському Монреалі з 16 до 31 липня 2005 року. Змагання відбулись у  на острові Сент-Елен.

Таблиця медалей

Посилання 
 Official FINA results: Diving ; Swimming ; Open water ; Synchronised swimming ; Water polo 
 Swim Rankings results

Липень 2005
Чемпіонати світу з водних видів спорту
спортивні події 2005